Режё Шоо, или Режё Шо (; 1903—1980) — венгерский , создатель собственной системы классификации покрытосеменных растений.

Краткая биография 
Родился в трансильванском городе Одерхеллен (Удвархей) (Австро-Венгрия) (ныне Одорхею-Секуйеск, Румыния).

Известен как крупный систематик растений, исследователь флоры Центральной Европы. Режё Шоо — признанный специалист по европейским орхидным; среди прочего, он подробно изучал род .

Член-корреспондент Венгерской академии наук с 1947 года, действительный член Академии с 1951 года.

Дважды лауреат венгерской государственной премии Кошута — 1951-го и 1954-го годов.

Шоо был страстным филателистом. Свою коллекцию (225 тысяч почтовых марок) он передал городу Дебрецену; часть этой коллекции размещена в Выставочном зале Дилижанс () Дебрецена.

Названы в честь Шоо 
В честь Режё Шоо названы многие ботанические таксоны, в том числе:

Научные труды 
 Geobotanische Monographie von Kolozsvár. — Debrecen, 1927.
 Monographie und lconographie der Orchideen Europas… // kunulauxtoro. — , 1930—1940 (Nachdr. 1972).
 Floren und Vegetationskarte des historischen Ungarns. — Debrecen, 1933.
 A Mátra hegység és környékének flórája. — Debrecen, 1937.
 A Tiszántúl flórája. — Debrecen, 1938.
 A Székelyföld flórájának előmunkálatai. — Kolozsvár, 1940.
 A Székelyföld flórája. — Kolozsvár, 1943.
 Magyar Flóraművek. (I—III., VI—VII.) — Debrecen és Kolozsvár, 1937—1949.
 Kolozsvár és környékének flórája. — Kolozsvár, 1941—44.
 Növényföldrajz. — , 1945, 1965.
 Az Erdélyi Mezőség flórája. — Debrecen, 1949.
 Közép-Erdély erdei növényszövetkezetei és azok jellemző fajai. — Sopron, 1948.
 A magyar növényvilág kézikönyve. (I—II., Jávorka Sándorral). — , 1951.
 Fejlődéstörténeti növényrendszertan. — , 1953.
 A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve. (I—VI.) — , 1964—80.
 Magyar Flóra (Növényhatározó, II. köt. 4. kiad). — , 1968.
 Bibliographia synoecologica scientifica hungarica, 1900—1972. — , 1978.

Примечания

Ссылки 
 Биография Режё Шоо на сайте Венгерской академии наук 
 Fundamental principles of the Soó-system 
 Száz éve született Soó Rezső botanikus professzor 

Члены Венгерской академии наук
Лауреаты премии Кошута
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Почётные граждане Дебрецена